Домевр-ан-Э:

 Домевр-ан-Э — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Домевр-ан-Э — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель.